Le terme ligne 325 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne de tramway 325 dans la province de Brabant

Voies ferrées 
 Ligne 325 des chemins de fer hongrois
 Ligne 325 des chemins de fer tchèques

Voir aussi 
  

325